Isla Chatham kan syfta på följande platser:

Chile 

 Isla Chatham (ö i Chile), Región de Magallanes y de la Antártica Chilena,

Ecuador 

 San Cristóbal Island, ö, Galápagos, 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Ecuadorförgreningar